George Curzon – attore britannico (1898-1976).
 George Curzon, I marchese Curzon di Kedleston – politico britannico (1859-1925).
 George Curzon-Howe, II conte Howe – nobile britannico (1821-1876).